Neste artigo estão relacionados as 258 comunas, 3 Arrondissements e 17 Cantões que pertencem ao departamento francês de Vendeiaa, que por sua vez faz parte da Região Administrativa da França Nova Aquitânia.

Arrondissements
 Fontenay-le-Comte
 La Roche-sur-Yon
 Les Sables-d'Olonne

Cantões
 Aizenay
 Challans
 Chantonnay
 La Châtaigneraie
 Fontenay-le-Comte
 Les Herbiers
 L'île-d'Yeu
 Luçon
 Mareuil-sur-Lay-Dissais
 Montaigu
 Mortagne-sur-Sèvre
 La Roche-sur-Yon-1
 La Roche-sur-Yon-2
 Les Sables-d'Olonne
 Saint-Hilaire-de-Riez
 Saint-Jean-de-Monts
 Talmont-Saint-Hilaire

Comunas

|}

Veja também
 Vendeia

Vendée